Niemcy:
 Rattelsdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Rattelsdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland